Francis Lamberg (né en 1966) est un écrivain, poète et militant homosexuel.

Né à Bruxelles en 1966, d’origine belgo-marocaine, Francis Lamberg a grandi au cœur du bourgeois et prospère Brabant wallon avant d’être adopté par l’ardente et populaire Liège. Curieux de tout et de tous, il est écrivain et poète, chercheur dans la sidérurgie, syndicaliste, militant de la cause homosexuelle,…

Édité dans les revues L’Indispensable, L’Arbre à plumes, RegArt, Ecrits Vains,… 
Francis Lamberg a publié Dans ma tête je fais pousser les fleurs et naître les chevaux aux éditions Tirtonplan (1996), il a participé au recueil de nouvelles Passions Voyages Fantasmes des éditions Thé Glacé (2000), il a publié son premier recueil personnel A l'ombre des hanches en 2010 aux Editions Biliki. 
A l'ombre des hanches est un recueil de textes autour des concepts d'amour, de sentimentalité, de sentimentalisme, d'érotisme, de pornographie crade ou chic... L'auteur cherche les mots pour (mé)dire les élans du corps et les constructions de l'esprit.
En poésie et en prose, cet opus-cul alter-romantique et crypto-nihiliste caresse ce sujet. 

Dans le champ du militantisme homosexuel, il a été impliqué dans la renaissance du Festival du film gay et lesbien de Bruxelles de 1996 à 2000. Ensuite, son parcours, son expérience et ses affinités l’ont amené à fonder LaLucarne.org, en .

LaLucarne.org c’est :

Un magazine culturel gratuit en ligne:
Tout sur les livres, les films en salle, la musique, les DVD, les spectacles, les expositions
qui traitent de l’homosexualité ;
qui sont faits par des homosexuel-le-s ;
qui sont susceptibles d’intéresser les homosexuel-le-s.
+ un édito, un billet d’humeur, des brèves et un agenda culturel international
+ des concours pour gagner des DVD, des livres, des CD, des places de spectacles, des entrées aux expositions…

Des activités culturelles :
Organisation de ciné clubs, de soirées littéraires, de conférences, d’expositions…
Soutien et parrainage à la publication de livres, CD et de DVD,  à l’organisation de spectacles, de concerts et d’expos, et à la réalisation de films
Participation à la médiathèque de la Maison Arc-en-ciel de Liège.

La Lutte contre l’homophobie
Organisation et animation de campagnes de lutte contre l’homophobie
Production et édition d’outils de prévention (brochures, expo,…)
Édition du site de prévention et d’information www.homo-hetero.be.

Notes et références 

Naissance en 1966
Écrivain belge du XXe siècle
Naissance à Bruxelles au XXe siècle